In 2019 werd het 29ste voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van  29 maart tot 1 december. Dynamo Brest doorbrak de hegemonie van BATE en werd landskampioen. 

 In de lente van 2019 fuseerden Loetsj Minsk en FK Dnjepr Mahiljow tot FK Dnjapro Mahiljow. De fusieclub nam de licentie van Loetsj over zodat de stad Mahiljow toch een elftal in de hoogste klasse had. Dnjepr bleef wel actief in jeugdreeksen. 
 Torpedo Minsk trok zich na de heenronde terug, de resterende wedstrijden werden als een 0-3 nederlaag aangerekend.

Eindstand

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Degradatie play-off
 Heen

 Terug

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2019